Глинек може бити:

 Глинек (Требње), насељено мјесто у општини Требње, Република Словенија
 Глинек (Шкофљица), насељено мјесто у општини Шкофљица, Република Словенија